

Sigle 
 Citocromo c perossidasi  – enzima
 Corso Capi Pattuglia  – nello scautismo
 CCP – Corpi Civili di Pace
CCP – Cultural Contact Point
 Conto Corrente Postale
 CCP – Casualty Collecting Point (Centro di raccolta delle vittime)
CCP – CAN Calibration Protocol (in ambito automotive)

Codici 
 CCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Carriel Sur di Concepción (Cile)

Mineralogia 
 Ccp – abbreviazione di calcopirite

Videogiochi 
 CCP Games casa editrice di videogiochi, spesso abbreviata in "CCP"

Note